«The Weekend» — песня британского диджея и продюсера хаус-музыки Майкла Грея с вокалом английской певицы Шены. Он был выпущен 1 ноября 2004 года и достиг седьмого места в британском чарте синглов, возглавил британские и венгерские танцевальные чарты и достиг топ-20 в нескольких других странах, включая Австралию, Италию и Нидерланды.

В тексте песни фигурирует фраза «I can’t wait for the weekend to begin», которая является аллюзией на строчку «I can’t wait for Saturday to begin» из песни «Get Down Saturday Night» Оливера Читмана, также из песня взята основная тема.

Грей переиздал трек с новыми ремиксами в 2020 году.

Версии и ремиксы 
 «The Weekend» (Radio Mix) — 3:12
 «The Weekend» (Vocal 12-inch version) — 8:09
 «The Weekend» (Original 12-inch version) — 7:52
 «The Weekend» (Nic Fanciulli Vocal Mix) — 8:52
 «The Weekend» (Da Loop Brothers Meets Sunloverz Remix) — 6:49
 «The Weekend» (video) — 3:12
 «The Weekend» (Ian Carey Vocal Mix) — 7:09
 «The Weekend» (Ian Carey Instrumental Mix) — 7:08
 «The Weekend» (Stereo Vocal Mix) — 8:05
 «The Weekend» (Stereo Dub Mix) — 8:32
 «The Weekend» (Juan Magán & DJ Puku Soundsem Remix) — 8:49
 «The Weekend» (Extended Vocal Mix) — 8:07
 «The Weekend» (Michael Gray Glitterbox Mix) — 5:50
 «The Weekend» (Sultra Extended Mix) — 6:20
 «The Weekend» (Sultra Club Mix) — 7:38
 «The Weekend» (Sultra Instrumental Mix) — 3:40
 «The Weekend» (Sultra Radio Mix) — 3:40
 «The Weekend» (Mat.Joe PRïMA Mix) — 6:36
 «The Weekend» (The Weekend (Low Steppa Remix) — 5:43
 «The Weekend» (Mousse T. Disco Shizzle Radio Edit) — 3:11
 «The Weekend» Mousse T. Disco Shizzle Remix) — 7:53

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Песни 2004 года
Синглы Ministry of Sound
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart